Die Internationale Württembergische Damen-Tennis-Meisterschaften um den Stuttgarter Stadtpokal 2022 waren ein Tennisturnier für Damen in Vaihingen, einem Stadtbezirk von Stuttgart. Das Sandplatzturnier war Teil der ITF Women’s World Tennis Tour 2022 und fand vom 28. Juni bis 3. Juli 2022 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s World Tennis Tour 2022
Tennisturnier in Stuttgart
Vaihingen (Stuttgart)